Szlovákia
Szőlőske, község a Tőketerebesi járásban
Szőlőske, Csécs településrésze a Kassa-vidéki járásban